У́лица Карпи́нского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о геологе, академике Александре Петровиче Карпинском.

Россия 
 Улица Карпинского во Владивостоке
 Улица Карпинского в городе Воронеже
 Улица Карпинского в Пензе
 Улица Карпинского в Перми
 Улица Карпинского в Санкт-Петербурге
 Улица Карпинского в Твери
 Улица Карпинского в городе Уфе
 Улица Карпинского в городе Челябинске
 Улица Карпинского в дачном посёлке Удельная

Белоруссия 
 Улица Карпинского в Могилёве

Казахстан 
 Улица Карпинского в Алматы
 Улица Карпинского в Нур-Султане

Украина 
 Улица Карпинского в Донецке
 Улица Карпинского в Краматорске
 Улица Карпинского в Мариуполе
 Улица Карпинского в Соледаре
 Улица Карпинского в Запорожье
 Улица Карпинского в Киеве
 Улица Карпинского в Ровно